Le béret bleu cobalt de l'aviation légère de l'armée de terre.
 Béret ou casque bleu, un membre des forces de maintien de la paix des Nations unies.
 Rolande Birgy, résistante et militante pro-vie.